Canal 21 puede referirse a:
 Canal 21 del Arzobispado de Buenos Aires.
 Canal 21 de Gran Chillán, Chile.
 Canal 21 de San Salvador, El Salvador.
 Canal 21 de Tarragona, España.
 Canal 21 Granada de Granada, España.
 Canal 21 de San Pedro Sula, Honduras.

Canales de televisión por número